Fomín (Фомин; cuya forma femenina es Fominá, Фомина) es un apellido ruso, puede referirse a:
 Aleksandr Fomín, botánico pteridólogo y explorador ucraniano ruso;
 Andréi Fomín (n. 1965), primer fiscal adjunto de la República de Crimea;
 Mitya Fomin, cantante, bailarín y productor musical ruso.